Avenida José Pardo puede referirse a las siguientes avenidas en Perú:
 Avenida José Pardo, en la ciudad de Lima.
 Avenida José Pardo, en la ciudad de Chimbote.